Факел Социализма — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края России. Административный центр Красноалтайского сельсовета.

История 
Основан в 1920 г. В 1928 году коммуна Заря Пахаря состояла из 34 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Поспелихинского сельсовета Поспелихинского района Рубцовского округа Сибирского края. В 1934 году коммуна была преобразована в колхоз «Факел Социализма».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района